Хосе́ Франси́ско Са́сия Лу́го (27 декабря 1933, Трейнта-и-Трес, Уругвай — 30 августа 1996, Монтевидео) — уругвайский футболист, нападающий. Выступал за сборную Уругвая. Участник двух чемпионатов мира по футболу — 1962 и 1966 годов. Обладатель кубка Америки по футболу 1959.

Биография 
Его детство прошло в смиренной семье баскского происхождения, которая прибыла в Уругвай в начале XX века. Как старший сын, он получил в наследство имена своего отца Франсиска Сервандо Сасиаса и дяди Иполито Хосе Сасиаса. Унаследовал физическую крепость, что было важно в футболе.

Двоюродный брат уругвайского музыканта Вальдемара Сасиаса.

После футбола 
После завершения карьеры игрока, Хосе некоторое время посвятил себя своим хобби, чтобы потом возвратиться уже как главный тренер некоторых южноамериканских команд.

Достижения

На клубном уровне 
 Чемпион Уругвая: 1957, 1961, 1962, 1964.
 Обладатель кубка Либертадорес: 1961.
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1961
 Чемпион Парагвая: ? (как тренер)

На уровне сборных 
 Чемпион Южной Америки: 1959.

Личная жизнь 
Его внуки Родриго (р. 1989) и Леандро Кабрера (р. 1991) также стали футболистами.

Ссылки 
 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Расинг» Монтевидео
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Арис» Салоники
Тренеры ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Тренеры ФК «Олимпия» Асунсьон
Тренеры ФК «Прогресо»
Тренеры ФК «Рампла Хуниорс»
Тренеры ФК «Расинг» Монтевидео
Тренеры ФК «Серро»